Peucedanum schiwereckii är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Eduard Eichwald. Peucedanum schiwereckii ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
schiwereckii